SLC-3 (, буквально Космический пусковой комплекс-3) — стартовый комплекс, расположенный на территории базы Ванденберг Военно-воздушных сил США в округе Санта-Барбара штата Калифорния.

Один из первых комплексов созданных в рамках космической программы США и первый стартовый комплекс на базе Ванденберг, из-за удобного географического расположения отсюда производились запуски космических аппаратов на полярные орбиты и другие орбиты с высоким наклонением. Изначально комплекс имел название PALC-1 (или LC-1) и создавался для запусков модифицированной баллистической ракеты SM-65 Атлас с добавленным в качестве верхней ступени разгонным блоком Аджена. В июле 1964 комплекс был переименован в SLC-3.

Комплекс включает 2 стартовые площадки, SLC-3W (западная) и SLC-3E (восточная).

SLC-3W (LC-1-1, PALC-1-1) использовалась с 1960 по 1995 год для запуска различных модификаций ракет Атлас-Аджена, Тор-Аджена и Атлас. В настоящее время площадка не используется.

Площадка SLC-3E (LC-1-2, PALC-1-2) использовалась с 1961 по 2003 год для запуска ракет Атлас-Аджена, Атлас и Атлас II.

C 2008 года и по текущее время площадка SLC-3E используется для запуска ракеты-носителя Атлас V.

SLC-3W

Атлас-Аджена 
Строительство двух идентичных площадок завершилось в конце 1959 года. Первый запуск ракеты-носителя Атлас LV-3 / Аджена-A со спутником Samos-1 состоялся 11 октября 1960 года и завершился неудачно (аппарат не вышел на расчётную орбиту). Во время третьего запуска с комплекса, ракета-носитель Атлас LV-3 / Аджена-B, которая должна была нести спутник Samos-3, взорвалась на стартовой площадке, серьёзно повредив её оборудование. Всего с площадки SLC-3W состоялось 9 запусков ракеты-носителя Атлас-Аджена.

Тор-Аджена 
В конце 1962 года началась реконструкция площадки для запусков баллистической ракеты Тор с разгонным блоком Аджена-D с целью вывода на орбиту серии разведывательных спутников KH-4. Первый запуск состоялся 27 ноября 1963 года, всего было проведено 19 запусков этой ракеты.

Торад-Аджена 
С 1967 по 1968 год проводились работы по модификации оборудования площадки для поддержки запусков удлинённой версии ракеты, Торад-Аджена. 1 мая 1068 года состоялся первый запуск ракеты-носителя Торад SLV-2G / Аджена-D со спутником KH-4B-3. 17 февраля 1971 года ракета-носитель Торад SLV-2H / Аджена-D взорвалась над стартовой площадкой через 23 секунды после запуска. Всего состоялось 19 запусков ракеты-носителя Торад-Аджена со стартовой площадки SLC-3W.

Атлас-E/F 
В 1972 году площадка претерпела обратную модификацию в подготовке её к запуску ракет Атлас-E/F. Первый запуск состоялся 13 июля 1974 года. С этими модифицированными баллистическими ракетами использовались различные типы верхних ступеней, в основном твердотопливные: PTS, MSD, SGS, OIS, Star, Altair; в одном запуске был использован разгонный блок Аджена-D. Всего было выполнено 12 запусков Атлас-F и 22 запуска Атлас-E, в частности этими ракетами-носителями с верхней ступенью SGS производились запуски 4 спутников первого блока для навигационной системы GPS. 3 февраля 1988 года состоялся 100-й запуск со стартового комплекса SLC-3, ракета-носитель Атлас-E с верхней ступенью Star-37S-ISS успешно вывела на орбиту спутник DMSP-5D2-09. Последний запуск со стартовой площадки SLC-3W состоялся 24 марта 1995 года.

Falcon 1 

В 2004—2005 годах площадка рассматривалась как возможное место запуска ракеты-носителя Falcon 1 компании SpaceX. Были начаты работы по оборудованию стартовой площадки и обслуживающей инфраструктуры и 3 мая 2005 года проведено тестовое зажигание двигателя ракеты-носителя (static fire), но после этого было принято решение переносе стартовой площадки на остров Омелек.

SLC-3E

Атлас-Аджена 
Первый запуск ракеты-носителя Атлас LV-3 / Аджена-B состоялся 12 июля 1961 года, на орбиту был успешно выведен спутник Midas 3. Всего состоялось 12 запусков с разгонными блоками Аджена-B и D. В 1966—1967 годах со стартового комплекса с помощью ракеты Атлас SLV-3 (без верхней ступени) было совершено три суборбитальных запуска тестового корабля , использовавшего для изучения процесса возврата в плотные слои атмосферы. 16 августа 1968 состоялся единственный запуск ракеты Атлас с твердотопливной верхней ступенью Burner II.

Атлас-E/F 
В течение почти 10 лет площадка не использовалась, после чего были проведены модификации для запусков ракет Атлас-E/F, со стартовой площадки планировался запуск спутников первого блока для навигационной системы GPS. 22 февраля 1978 состоялся первый запуск ракеты Атлас-F с верхней ступенью SGS. После шести успешных запусков, 18 декабря 1981 года, во время запуска седьмого спутника GPS I-7 (Navstar-7) ракета-носитель Атлас-E разрушилась в 300 метрах над стартовой площадкой. Остальные 4 спутника были запущены с западной площадки.

Атлас-H 
В 1982 годы площадка была адаптирована к запуску ракет Атлас-H, и с 1983 по 1987 год было выполнено 5 запусков этой ракеты-носителя c верхней ступенью MSD для запуска разведывательных спутников серии NOSS.

Атлас II 
В середине 90-х годов начались работы по переоборудованию площадки для запусков ракеты-носителя Атлас II. Первый запуск ракеты-носителя Атлас IIAS состоялся 18 декабря 1999 года, на орбиту выведен исследовательский спутник Терра. После этого, в 2001 и 2003 годах было проведено ещё 2 запуска этой ракеты-носителя со спутниками NOSS-3.

Атлас V 

После последнего запуска Атлас IIAS было объявлено, что компания Lockheed Martin планирует начать масштабные работы по модификации стартовой площадки SLC-3E для запусков ракеты-носителя Атлас V. Работы начались в начале 2004 года. Часть старого оборудования была разрушена. Мобильная башня обслуживания () была расширена для большего диаметра новой ракеты, высота башни была увеличена на 9 метров, до высоты 73 м. 20-тонный монтажный кран мобильной башни заменён на 60-тонный. Огнеотводный канал стартовой площадки был углублён и расширен. Построена новая пяти-секционная неподвижная пусковая платформа (), которая удерживает ракету-носитель и обеспечивает заправку топливом и электроснабжение вплоть до момента запуска.

В отличие от стартового комплекса SLC-41 на мысе Канаверал, где ракету-носитель Атлас V собирают в ангаре вертикальной сборки на мобильной пусковой платформе и затем платформа двигается с готовой ракетой к месту запуска, на стартовой площадке SLC-3E используется обратная схема, когда ракета устанавливается непосредственно на месте запуска на неподвижной платформе внутри мобильной башни обслуживания, а перед запуском башню откатывают от пусковой платформы. Подобная схема используется на обеих стартовых площадках ракеты-носителя Дельта IV.

Первый запуск ракеты-носителя Атлас V со стартовой площадки SLC-3E состоялся 13 марта 2008 года.

История запусков

С 1960 по 2003 год

C 2008 года 
Запуски производятся только со стартовой площадки SLC-3E, вторая площадка не функционирует.

Фотогалерея

См. также 

 База Ванденберг
 Стартовый комплекс SLC-4, база Ванденберг
 Стартовый комплекс SLC-6, база Ванденберг
 Ракет-носитель Атлас V
 Стартовый комплекс SLC-41, мыс Канаверал

Примечания 

Стартовые комплексы
Boeing
Lockheed Martin Corporation